Aqmola ist der Name folgender Orte:

 Aqmola (1992–1998), früherer Name der kasachischen Hauptstadt Astana
 Aqmola (Gebiet), Name des kasachischen Verwaltungsgebiets